Zielsystem bezeichnet:
 das Zahlbasissystem, in welches beim Zahlbasiswechsel vom Quellsystem aus transformiert wird
 die Verbindung mehrerer Ziele in einer Zielhierarchie
 in der Militärtechnik eine Feuerleitanlage